

Anno 
 199 o 199 a.C.

Codici 
 199  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Buthiers nel dipartimento di Senna e Marna in Francia

Matematica 
 199 – numero